

Televisione 
 MTV Classic (Italia) – emittente televisiva italiana
 MTV Classic (Polonia) – emittente televisiva polacca
 MTV Classic (Regno Unito e Irlanda) – emittente televisiva britannica e irlandese
 MTV Classic (Stati Uniti d'America) – emittente televisiva statunitense

Musica 
 MTV Classic Storytellers – album di Edoardo Bennato pubblicato nel 2010